Hämet-Ahti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leena Hämet-Ahti
 Raija-Leena Hämet-Ahti